Edwin David Laszo Ramos (Santander de Quilichao, Cauca, Colombia, 2 de marzo de 1999) es un futbolista colombiano. Juega como mediocampista y actualmente milita en el Cortuluá de la Categoría Primera A colombiana. También tuvo paso por Italia donde estuvo con el segundo equipo del Torino Football Club.

Clubes

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway

Nacidos en Santander de Quilichao
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Cortuluá